Дерне может означать:

  — район Дортмунда в Германии.
  — район Камена в Германии.
  — район Фульнека в Чехии.

См. также 
 Дерна
 Дёрне